Хорхе Луис Моралес (; 7 августа 1960 — 22 апреля 1992) — венесуэльский актёр кино, театра и ТВ.

Биография 
Хорхе Луис Моралес Логгиодисе(Jorge Luis Morales Loggiodice) родился 7 августа 1960 года в Маракай, штат Арагуа. Окончил окончил театральную школу под руководством известного венесуэльского актёра и режиссёра Гонсало Камачо. Дебютировал на театральной сцене в 1983 году, в труппе театра «Grupo Rajatabla». Принимал участие в спектаклях: «Добрый человек из Сезуана» Бертольда Брехта и венесуэльских авторов Исаака Чохрона и Романа Чальбо и т. д. В 1984 году был награждён театральной премией «Открытие года». В 1990 году получил ещё одну театральную премию за роль Хлестакова в пьесе «Ревизор» по Н. В. Гоголю, который поставил режиссёр Адольф Шапиро. В 1986 дебютировал на телеканале VTV в теленовелле «Viernes Negro», где главные роли играли Жан Карлос Симанкас и Мими Ласо. Основную часть своей недолгой ТВ-карьеры работал на телеканале Веневисьон, в 1991—1992, на РКТВ.

В последние годы жизни был болен СПИДом. Моралес стал первым из публичных персон в Венесуэле, умерших от этой болезни. В 1992 во время гастролей в Маракае (по другой версии, актёр простудился во время съёмок теленовеллы «El Desprecio», когда его и актрису Флор Нуньес по сюжету окатывали ледяной водой) заболел пневмонией, и его перевезли в Каракас. Там 22 апреля 1992 года актёр скончался в возрасте 31 года. Эта смерть вызвала большой скандал в Венесуэле, поскольку из-за связанных со СПИДом предрассудков врачи промедлили с оказанием экстренной медпомощи. Вскоре после смерти актёра в Венесуэле открыто заговорили о проблеме СПИДа.

Фильмография 
 Презрение / El Desprecio (1991, RCTV)
 Коллапс / Colapso (1991, телефильм, RCTV)
 О женщинах / De mujeres (1990, RCTV)
 Реванш / La Revancha (1989) — Грегорио Перальта № 2
 Марибель / Maribel (1989, Venevision)
 Исключительно твоя / Invesanmente tuya (1987, Venevision)
 Чёрная пятница / Viernes negro (1986, Venezolana de Television — VTV)

Ссылки 
 http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1992/04/24/041.html
 http://www.stopvih.org/faqs/historia-del-vih/ - под 1992 г.
 http://isamarforum777ru.mybb.ru/viewtopic.php?id=1017

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1959 году
Умершие в 1992 году
Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом
Актёры Венесуэлы